

Geografia 
 Coulonges-Cohan – comune francese situato nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia

Persone 
 Chris Cohan (1950) – imprenditore statunitense
 George Cohan (1878-1942) –  attore, scrittore e produttore teatrale statunitense di origine irlandese
 Lauren Cohan (1982) – attrice e modella statunitense
 Mary Cohan (1909-1983) – compositore e commediografo statunitense
 Robert Cohan (1925-2021) – coreografo e ballerino statunitense naturalizzato britannico

Altro 
 James Cohan Gallery – galleria d'arte a New York